Osoby o tym nazwisku:
 Auguste van Pels – żydówka niemieckiego pochodzenia, ukrywająca się przez ponad dwa lata razem z Anną Frank
 Hermann van Pels – Żyd niemieckiego pochodzenia, ukrywający się przez ponad dwa lata razem z Anną Frank
 Peter van Pels – Żyd pochodzenia niemieckiego, ukrywający się razem z Anne Frank 
 Philips Pels – holenderski dyplomata
 Pauwels Pels – holenderski dyplomata

Inne:
 (1667) Pels – planetoida z pasa głównego asteroid